Ceratocombus är ett släkte av insekter. Ceratocombus ingår i familjen dvärgskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgskinnbaggar
Ceratocombus